

Astronomia
 13082 Gutiérrez – asteroide della fascia principale

Geografia
 Gutiérrez – comune della Bolivia
 Gutiérrez – comune della Colombia nel Dipartimento di Cundinamarca
 Tuxtla Gutiérrez – capitale del Chiapas (Messico)

Persone
 Aitor Hernández Gutiérrez – ciclista spagnolo
 Alfonso Gutiérrez – ex ciclista spagnolo
 Ariadna Gutiérrez – conduttrice televisiva e modella colombiana
 Benigno Gutiérrez – calciatore boliviano
 Carlos Gutiérrez González – calciatore spagnolo
 Crescencio Gutiérrez – ex calciatore messicano
 Cristina Gutiérrez – pilota di rally spagnola
 Diego Gutiérrez – ex calciatore colombiano naturalizzato statunitense
 Dominik Gutiérrez – noto come Dominik Mysterio, wrestler statunitense; figlio di Rey Mysterio
 Erick Gutiérrez – calciatore messicano
 Esteban Gutiérrez – pilota automobilistico messicano
 Eulalio Gutiérrez – uomo politico messicano
 Felipe Gutiérrez – calciatore cileno
 Froy Gutierrez – attore e modello statunitense
 Gustavo Gutiérrez (1998-vivente) – nuotatore peruviano
 Gustavo Gutiérrez (1933-vivente) – schermidore venezuelano
 Gustavo Gutiérrez (1929-vivente) – presbitero peruviano
 Israel Gutiérrez – cestista messicano
 Jaime Abdul Gutiérrez – generale e politico salvadoregno
 Jonás Gutiérrez – calciatore argentino
 Jorge Gutiérrez – cestista messicano
 José Enrique Gutiérrez – ciclista spagnolo
 José Iván Gutiérrez – dirigente sportivo ed ex ciclista spagnolo
 José María Gutiérrez, più noto come Guti – calciatore spagnolo
 Julio Gutiérrez – calciatore cileno
 Leonardo Gutiérrez – allenatore di pallacanestro ed ex cestista argentino
 Lorenzo Guerrero Gutiérrez – politico nicaraguense
 Lucio Edwin Gutiérrez Borbúa – politico ecuadoriano
 Manuel María Gutiérrez – musicista costaricano
 Miguel Gutiérrez – calciatore cubano
 Miguel Gutiérrez – pallavolista cubano
 Mireia Gutiérrez – ex sciatrice alpina andorrana
 Nelson Gutiérrez – ex calciatore uruguaiano
 Óscar Gonzales Gutiérrez Rubio, noto come Rey Mysterio – wrestler statunitense
 Quim Gutiérrez – attore spagnolo
 René Schick Gutiérrez – politico nicaraguense
 Ricardo Gutiérrez – scrittore argentino
 Teófilo Gutiérrez – calciatore colombiano
 Tomás Gutiérrez Alea – regista cubano
 Yosgart Gutiérrez – ex calciatore messicano

Altro
 Armando Gutierrez – uno dei cattivi della serie animata Freakazoid

Pagine correlate
Fernández Gutiérrez
García Gutiérrez
Gutiérrez Hernández